Combo je
malá jazzová instrumentální skupina (obvykle od tří do sedmi hráčů). 
kytarový zesilovač
dodávkový automobil Opel Combo

Hudební terminologie
Hudební technika
Typy hudebních souborů